Квантовий стрибок:

 Квантовий стрибок — явище квантової механіки.
 «Квантовий стрибок» — фантастичний американський телесеріал.